Rue Auguste-Comte à Aix-en-Provence ;
 Rue Auguste-Comte à Dijon ;
 Rue Auguste-Comte à Lille ;
 Rue Auguste-Comte à Lyon ;
 Rue Auguste-Comte à Montpellier ;
 Rue Auguste-Comte à Paris.